Эни (; умер в 624) — сын короля Восточной Англии Титилы из династии Вуффингов, а также брат и соправитель Редвальда. Умер в один год с братом.

Примечания

Литература 
 B. Colgrave and R. A. B. Mynors (eds). (1969). Bede’s Ecclesiastical History of the English People. Oxford.
 D. N. Dumville. (1976). The Anglian Collection of Royal Genealogies and Regnal Lists // Anglo-Saxon England 5, 23—50.
 S. Plunkett. (2005). Suffolk in Anglo-Saxon Times. Stroud: Tempus Publishing

Вуффинги
Правители Европы VII века